Хоффман — немецкая и еврейская фамилия. В латинском написании она может иметь вид Hofman, Hoffman, Hofmann, Hoffmann. В русском языке она часто передаётся как Хофман или Гофман (с одинарными или удвоенными ф или н).
Известные носители:

Хоффман

А 
  (1880—1924) — американский писатель и лирик, чьи работы широко использовались среди водевильских комиков.
  (1938—2015) — израильский баскетболист.
 Хоффман, Алан (1924—2021) — американский математик.
 Хоффман, Алехандро (род. 1966) — аргентинский шахматист, гроссмейстер (1998).
 Хоффман, Амбрози (род. 1977) — швейцарский горнолыжник, призёр Олимпийских игр. Специалист скоростных дисциплин.

Б 
  (род. 1931) — бывший инфилдер, играла с 1951 по 1952 годы во Всеамериканской женской профессиональной бейсбольной лиге.
  (род. 1974) — американский комик, актёр, писатель и музыкант.
  (род. 1983) — американский триатлет.

В 
 Хоффман, Вильгельм (1676—1746) — немецкий протестантский теолог.
 Хоффманн, Вольф (род. 1959) — немецкий гитарист, участник группы Accept.
 Хофманн, Вольфганг (1941—2020) — немецкий дзюдоист.

Г 
 Хоффман, Грегг (1963—2005) — американский продюсер.

Д 
 Хоффман, Давид Цви (1884—1921) — раввин, доктор философии, автор комментария к Торе.
 Хоффман, Дарлин (род. 1926) — американский ядерный химик.
 Хоффман, Дастин (род. 1937) — американский актёр, режиссёр и продюсер.
 Хоффман, Джеффри (род. 1944) — американский астронавт.
 Хоффман, Джон (1828—1888) — американский политик, мэр Нью-Йорка.
 Хоффман, Джоэл (род. 1953) — американский композитор.

Е 
 Хоффман, Ежи (род. 1932) — польский кинорежиссёр и сценарист.

Ж 
 Хоффман, Жюль (род. 1941) — французский иммунолог и цитолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.

З 
 Хоффман, Здзислав (род. 1959) — польский легкоатлет, чемпион мира 1983 года.

И 
 Хоффман, Иоганн Георг Эрнст (1845—1933) — немецкий семитолог и педагог.
 Хоффман, Ирвин (1924—2018) — американский дирижёр.

Й 
 Хоффман, Йозеф (1870—1959) — австрийский архитектор.

К 
 Хоффман, Кароль (род. 1989) — польский легкоатлет.
 Хоффман, Клаус (род. 1951) — немецкий поэт, бард и актёр.
 Хоффман, Кристиан (род. 1974) — австрийский лыжник.
 Хоффман, Ксения (род. 1997) — российская ведущая и видеоблогер.
 Хоффман, Купер (род. 2003) — американский актёр.

Л 
  (1932—2007) — американский писатель.
  (?—?) — американская актриса.
 Хоффман, Лотар (1905—1992) — гауптштурмфюрер СС.

М 
 Хоффман, Майк (род. 1989) — канадский хоккеист.
 Хоффман, Майкл (род. 1956) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, актёр.
 Хоффман, Максимилиан (1904—1981) — американский дилер роскошных автомобилей.
 Хоффман, Мальвина (1887—1966) — американский скульптор.
 Хоффман, Мартин (род. 1955) — немецкий футболист.
 Хоффман, Мельхиор (1495—1543) — один из лидеров анабаптистского движения в Нидерландах.
 Хофманн, Мурад Вильфрид (1931—2020) — немецкий дипломат и писатель.
 Хоффман, Мэт (род. 1972) — американский BMX-райдер.

Н 
  (род. ?) — игрок Всеамериканской женской профессиональной бейсбольной лиги.
  (1846—1920) — шведский предприниматель.
  (1929—2018) — американский журналист и писатель.
 Хоффман, Ноа (род. 1989) — американский лыжник.

О 
 Хоффман, Огден (1794—1856) — американский политик.

П 
 Хоффман, Патрик (род. 1974) — немецкий кёрлингист.
 Хоффман, Пол (род. 1946) — американский гребной рулевой.

Р 
 Хоффман, Рид (род. 1967) — американский предприниматель, основатель социальной сети LinkedIn.
 Хоффман, Рик (род. 1970) — американский киноактёр.
 
 Хоффман, Роалд (род. 1937) — американский химик, лауреат Нобелевской премии по химии.

С 
  (1903—1967) — американский музыкант и ортопед.

Т 
 Хоффман, Тимо (род. 1974) — немецкий боксёр.

У 
 Хоффман, Ульф (род. 1961) — бывший немецкий гимнаст.

Ф 
 Хоффман, Фальк (род. 1952) — немецкий прыгун в воду, чемпион Московской Олимпиады.
 Хоффман, Филип Сеймур (1967—2014) — американский актёр.

Ч 
 Хоффман, Чарльз Фенно (1806—1884) — американский писатель, поэт и редактор.

Э 
 Хоффман, Эбби (1936—1989) — американский анархист, основатель международной партии молодёжи (йиппи).
 Хоффман, Эбони (род. 1982) — американская баскетболистка.
 Хоффман, Эл (1902—1960) — американский композитор и поэт-песенник.
 Хоффман, Элизабет (род. 1946) — американский экономист и историк.
 Хоффман, Элис (род. 1952) — американская писательница.
  (1739—1790) — американский политик из Нью-Йорка.

Я 
 Хоффман, Ян (род. 1955) — восточногерманский фигурист-одиночник, впоследствии судья ИСУ.

Двойные фамилии 
 Хоффман Маззи, Силвио (1908—1991) — бразильский футболист.
  (род. 1989) — бывший американский профессиональный канадский футбольный полузащитник.

СМИ, искусство, развлечения 
 «Хоффман» — британский кинофильм 1970 года.

См. также